Hotel Paradiso (toneelstuk), een toneelstuk uit 1957
 Hotel Paradiso (film), een film uit 1966
 Hotel Paradiso (single), een single Luk Vankessel uit 1980